Lat Yao steht für:

 Amphoe Lat Yao, ein Verwaltungsbezirk in der Provinz Nakhon Sawan, Thailand
 Khwaeng Lat Yao, ein Stadtteil im Bangkoker Bezirk Chatuchak
 Lat Yao, ein Gefängnis in Khwaeng Lat Yao, siehe Lardyao